Серге́й Фердина́ндович Корндо́рф (23 октября 1918 — 4 января 2012) — советский и российский учёный, специалист по промышленной электронике, отец известного композитора Николая Корндорфа.

Биография 
Родился в Костроме в семье банковского служащего. Окончил Московский радиотехникум (годы учёбы 1934—1938) и заочно — станкоинструментальный институт. В 1938—1949 работал в ЦНИИ связи в антенной лаборатории под руководством профессора Г. З. Айзенберга.

С 1949 г. научный сотрудник кафедры «Электротехника» Московского станкоинструментального института. С 1960 г. зав. кафедрой «Электроника и автоматическое регулирование». Одновременно в 1960-е гг. читал лекции в МВТУ.

Кандидат (1954), доктор (1965) технических наук, тема диссертации «Фотоэлектрические методы контроля в машиностроении».

В 1972 г. направлен в Красноярский политехнический институт для организации кафедры «Информационно-измерительная техника».

С 1979 г. зав. кафедрой «Приборы точной механики» Орловского филиала Всесоюзного заочного машиностроительного института. Позднее кафедра называлась «Приборостроение, метрология и сертификация».

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1997).
Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1968).

Автор и соавтор 17 монографий, справочников и учебников, свыше 50 изобретений.

Сочинения 
 Промышленная электроника [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. Ф. Корндорф, В. А. Попов. — М. : Высшая школа, 1964. — 225 с. — 46000 экз.

Семья 
 жена, трое детей. Сын Николай Корндорф — композитор. Дочь Анна — доктор искусствоведения.

Источники 
 http://www.bmecenter.ru/ru/teacher